Elena Kruglova (1962) – ex nuotatrice sovietica
Larisa Kruglova (1972) – ex velocista russa